Le Burghal Hidage est un document datant probablement du début du  qui offre une liste des burhs anglo-saxons édifiés sous les règnes d'Alfred le Grand et de son fils Édouard l'Ancien pour lutter contre les invasions danoises.

Liste des burhs 

Les sept copies manuscrites subsistant du Burghal Hidage dénombrent en tout 33 burhs.

Notes

Lien externe 

Anglo-Saxons